Marquitos, diminutivo del nombre propio Marcos, puede referirse a:

Personajes 
 Marcos Alonso Imaz, Marquitos (1933-2012), futbolista español;
 Marcos Di Palma (1972-), piloto de automovilismo argentino;
 Marcos García Barreno, Marquitos (1987-), futbolista español;
 Marco Antonio, Marquitos (2007-), estundiante flojo